Мисяш:

 Мисяш — пресноводное озеро в Чебаркульском районе Челябинской области России.
 Мисяш — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги в г. Чебаркуле Челябинской области.